-{Actinopteri}- su sestrinska grupa -{Cladistia}-. Datiraju iz permijanskog perioda. -{Actinopteri}- obuhvataju -{Chondrostei}- (jesetre i veslonosce) i -{Neopterygii}- (-{Amia calva}-, -{Lepisosteidae}-, i teleoste). Drugim rečima, -{Actinopteri}- obuhvataju sve izumrle aktinopterigijane, izuzev -{Polypteridae}- (mnogoperki).

-{Actinopteri}- obuhvataju:

Reference

Spoljašnje veze 

Зракоперке